La stagione 1998-1999 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione l'HC Lugano, mentre la regular season è stata vinta dall'HC Ambrì-Piotta.

Classifica Regular Season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Playout 
HC Fribourg-Gottéron 4 - SCL Tigers 0  (6-4; 8-3; 2-1; 8-4)

Spareggio (LNA-LNB) 
SCL Tigers 4 - EHC Chur 3  (3-4; 7-5; 5-3; 6-4; 3-5; 2-3; 7-2)

I Langnau Tigers rimangono in LNA.

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

1999
Hockey su ghiaccio nel 1998
Hockey su ghiaccio nel 1999